«Мягкое убийство» () — мистический триллер.

Сюжет 
Частного детектива Джека Рэмси подозревают в убийстве своей любовницы — жены амбициозного политика Мартина Льюиса. Начав расследование, сам Джек быстро расширяет список возможных убийц. Дело запутывается, когда появляются ещё два трупа. Джек вынужден начать безумную «гонку»: убегая от «закона», нужно доказать свою невиновность и предотвратить следующий удар убийцы…

Фильмы-триллеры США